Persch ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Persch (1907–nach 1972), deutscher Maler und Grafiker 
 Ewald Persch (* 1964), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Johann Ludwig Persch (1873–1947), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Martin Persch (1948–2013), deutscher katholischer Theologe und Historiker
 Rolf Persch (1949–2015), deutscher Schriftsteller und Rezitator

Siehe auch:
 Perche
 Persh